Gscheidl heißen folgende geographische Objekte:

 Gscheidl (Gemeinde St. Aegyd), Ortslage von St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich
 Gscheidlhöhe, 1134 m, Pass zwischen Schwarzatal und Mürztal in Niederösterreich

Siehe auch: 
Gscheid, Gscheidle